Knupp ist die Bezeichnung für eine historische Biersorte; siehe Knuppbier 

und Familienname folgender Personen:

 Anne Knüpp (* 1954), deutsche Fußballspielerin der 1980er Jahre
 Luiz Gonçalves Knupp (* 1967), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Três Lagoas
 Willy Knupp (1936–2006), deutscher Motorsport-Journalist